VIB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie
 Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek, een bedrijfsvereniging
 Veiligheidsinformatieblad
 Vermogensinkomensbijtelling